Ге́рхард VI (): Герхард VI (ок. 1367 1404) — граф Гольштейн-Рендсбурга (1382—1404), герцог Шлезвига (1386—1405).
 Герхард VI (1430—1500) — граф Ольденбурга и регент Дельменхорста (1440—82).